Афонасково — название населённых пунктов в России:

 Афонасково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Афонасково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.